1. division 1982 var den 38. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Odense BK vandt deres andet mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 
 Haslund.info 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1982